Финал Кубка Италии по футболу 2008 — решающий матч кубка Италии по футболу 2007/08, 60-го розыгрыша этого турнира. В матче на олимпийском стадионе в Риме 24 мая 2008 года играли миланский Интер и Рома. «Рома» одержала победу со счетом 2:1 и в 9-й раз в истории завоевала кубок Италии.

Матч

Примечания

Ссылки 
 Результаты турнира на RSSSF.com

2008
Матчи ФК «Интернационале»
Футбол в Италии в 2008 году
События 24 мая
Футбольные соревнования в Риме
Матчи ФК «Рома»
Май 2008 года